Avery puede referirse a:

Personas
 Avery Brundage, atleta y dirigente deportivo estadounidense.
 Avery Johnson, entrenador y exjugador de baloncesto estadounidense.
 Oswald Avery, médico e investigador canadiense.
 Frederick Bean "Tex" Avery, animador, dibujante, y director estadounidense.
 James Avery, actor de televisión estadounidense.
 Sewell Avery, hombre de negocios estadounidense.

Ficción
 Avery, personaje de Harry Potter.
 Avery Carrington

Otros
 Avery, un cráter de la Luna.
 Avery Fisher Hall, sala de conciertos que forma parte del Lincoln Center de Nueva York.